«Отец Сергий»:
 «Отец Сергий» — повесть Льва Толстого.
 Экранизации:
 «Отец Сергий» — фильм Я. А. Протазанова, 1918 год.
 «Отец Сергий» — фильм И. В. Таланкина, 1978 год.
 «И свет во тьме светит» — итальянская экранизация братьев Тавиани.

См. также 
 Сергий (значения)